Dobromir község Romániában, Constanța megyében
 Dobromir község Bulgáriában, Burgasz megyében, Ruen kistérségben
 Dobromir község Szerbiában, Rasina körzetben